Ива́н и И́ван — мужские имена и фамилии.

Имя 
 Иван (Слезюк) (1896—1973) — блаженный Украинской грекокатолической церкви, епископ, исповедник.
 Иван (Ступницкий) (1816—1890) — церковный деятель Украинской грекокатолической церкви.

Фамилия 
 Иван, Анджей (1959—2022) — польский футболист.
 Иван, Андрей (род. 1997) — румынский футболист.
 Иван, Брет (род. 1982) — американский актёр озвучивания, официальный голос Микки-Мауса.
 Иван, Давид (род. 1995) — словацкий футболист.
  (род. 1943) — валлийский народный певец и политик.
  (род. 1969) — валлийский журналист, сын Дафидда Ивана.
 Иван, Паула (род. 1963) — румынская легкоатлетка.
  (1848—1906) — валлийский литературный критик и писатель.
 Иван Ковач, Ласло (1930—1957) — участник Венгерского восстания 1956 года.

Топоним 
 Иван — озеро в Невельском районе на юге Псковской области
 Большой Иван — озеро в Невельском районе на юге Псковской области
 Малый Иван — озеро в Невельском районе на юге Псковской области
 Иван — озеро в Забайкальском крае
 Иван — озеро на северо-востоке Тульской области. В древности из него вытекали реки Дон и Шат. Ныне — крупное водохранилище.
 Иван-Вазово
 
 Иван-Шишманово
 Иван-город (Северо-Казахстанская область)
 Иван — древнерусский город-крепость на Днепре.

В искусстве, литературе и фольклоре 
 Иванушка-дурачок (Иван-дурак) — герой русских, украинских и белорусских волшебных сказок.
 Иван-царевич (Иван-королевич) — мифологизированный образ главного героя русских народных сказок.
 
 «Иван да Марья» — советский фильм-сказка 1974 года.
 Иванушки International — российская музыкальная группа, основанная в 1994 году.
 «Иван Кайф» — советская и российская рок-группа.

В ботанике 
 Иван-да-Марья — народное название нескольких травянистых растений.
  — название родов и видов растений, а также чай из них.

Циклоны 
 «Иван» — 10-й по силе тропический циклон Атлантического океана за всю историю наблюдений.
 «Иван» — мощный тропический циклон, обрушившийся на Мадагаскар в феврале 2008 года.

Прочее 
 «Иван» — украинский футбольный клуб из Одессы.
 Иван — лунный кратер.
  — несколько значений.

См. также